Малое Содомово — название населённых пунктов в России, отразившее борьбу религиозных взглядов (в которой библейское название Содом использовалось как нарицательное):

 Малое Содомово — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Малое Содомово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Малое Содомово — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.

См. также 
Малый Содом
Большое Содомово
 Содомово

Примечания